Marc Brunet peut désigner :
 Marc Brunet (1952-), un acteur français ;
 Marc Brunet (1963-), un scénariste québécois.